I Love You, Beth Cooper – romanzo di Larry Doyle del 2007
Una notte con Beth Cooper (I Love You, Beth Cooper) – film del 2009 diretto da Chris Columbus